Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион — Энди Маррей — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Посев 
Первые восемь сеянных теннисистов начинают турнир со второго раунда.

  Рафаэль Надаль (Финал)
  Роджер Федерер (Титул)
  Новак Джокович (Полуфинал)
  Энди Маррей (Четвертьфинал)
  Хуан Мартин Дель Потро (Полуфинал)
  Энди Роддик (Четвертьфинал)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Жиль Симон ''(Третий раунд)

<li> Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
<li> Николай Давыденко (Третий раунд, отказ)
<li> Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li> Давид Феррер (Второй раунд)
<li> Марин Чилич (Второй раунд)
<li> Джеймс Блэйк (Третий раунд)
<li> Радек Штепанек (Первый раунд, отказ)
<li> Томми Робредо (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Mutua Madrileña Madrid Open 2009